Penrith hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Penrith (Inglaterra), localidad en Reino Unido.

En Australia
 Penrith (Nueva Gales del Sur), localidad;
 Ciudad de Penrith, municipio de Nueva Gales del Sur.